Бамбу́к () — это трава род многолетних вечнозелёных растений семейства Злаки (Poaceae), из подсемейства Бамбуковые (Bambuseae). Род включает в себя около 140 видов, растущих, в основном, в тропических и субтропических регионах Азии, особенно распространены во влажных тропиках.

Описание 
Одревесневающие стебли бамбука (соломины) — высотой до 11 м, в верхней части сильно разветвлённые. Растут очень быстро (до 0,75 м в сутки), представители рода (как и подсемейства) — одни из наиболее быстрорастущих растений на Земле. Листья ланцетные, с очень короткими черешками. Колоски многоцветковые, расположены по одному или в группах на особых ветвях, которые обычно несут лишь чешуевидные листья. Цветки обоеполые, анемофильные (ветроопыляемые). Зерновки обычно выпадают из цветковых чешуй, распространяются водными потоками или животными. Каждая группа, клон или вся популяция в районе цветёт раз в течение нескольких десятилетий, причём одновременно и очень обильно, после плодоношения как правило отмирает полностью или погибают только наземные побеги, а корневища сохраняются.

Использование 
Бамбук применяют как строительный материал, для изготовления различных изделий, в том числе духовых музыкальных инструментов (флейт).

Таксономия 
, Genera Plantarum, ed. 8. 1: 236. 1789, nom. cons.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 137 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Флора Юго-Восточной Азии
Садовые растения
Бамбуковые
Природные материалы для плетения